Раевский сельский совет () — входит в состав
Синельниковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Раевка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Раевка 
 с. Богуславка 
 с. Весёлое 
 с. Георгиевка 
 с. Морозовское
 с. Миролюбовка
 с. Новый Посёлок

Примечания